Apodanthes är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Apodanthes ingår i familjen Apodanthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gurkordningen
Apodanthes